Hauser (Hauserová) je příjmení:

 Arnold Hauser (1892–1978) – maďarský historik a sociolog umění
 František Hauser (1822–1892) – učitel, hudební skladatel, majitel školy v Praze, autor divadelních her pro mládež
 Johann Nepomuk Hauser (1866–1927) – rakouský kněz a politik
 Kašpar Hauser (1812–1833) — německý nalezenec, "vlčí dítě" a předmět řady literárních děl
 Michael Hauser (* 1972) – český filozof, překladatel a zakladatel občanského sdružení Socialistický kruh
 Přemysl Hauser (1921–2011) – český jazykovědec
 Vladimír Hauser (* 1955) – český herec
 Stejpan Hauser (* 1986) – chorvatský violoncellista. Spolu se Luka Šulićem je členem 2CELLOS.

 přechýlená podoba
 Eva Hauserová (* 1954) – česká novinářka, spisovatelka, překladatelka

 jiné významy
 Endress+Hauser – dodavatel kompletních řešení v oblasti měřicí technologie a automatizace
 Hauser Kaibling – hora v Rakousku

Německá příjmení
Židovská příjmení
Česká příjmení